David II van Iberië, koning van Kartli (932-937)
 David II van Schotland, koning van Schotland (1329-1371)
 David II van Ethiopië, keizer van Ethiopië (1507-1540)
 David II van Kachetië, koning van Kachetië (1709-1722)
 David II van Imereti, koning van Imereti (1784-1791)